У́лица Шуми́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Шумилова — улица в Великом Устюге.
 Улица Шумилова — улица в Минусинске.
 Улица Шумилова — улица в Москве.
 Улица Шумилова — улица в Чебоксарах.

См. также 
 Улица Генерала Шумилова